Bieg maratoński mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Został rozegrany 15 sierpnia 1971 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Belgii Karel Lismont. W rywalizacji wzięło udział pięćdziesięciu dwóch zawodników z dwudziestu jeden reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Maraton mężczyzn